Holsted Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Holsted Sogn (Næstved Kommune)
 Holsted Sogn (Vejen Kommune)